Carr Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

* Carr Township (Clark County, Indiana)
 Carr Township (Jackson County, Indiana)
 Carr Township (North Carolina) im Durham County
 Carr Township (Oklahoma) im Tillman County